Брук Скаллион (; ), выступающая под мононимом Брук — ирландская певица. Представляла Ирландию на конкурсе песни «Евровидение-2022» с песней «». Она также участвовала в «Голосе Великобритании», финишировав третьей в финале.

Музыкальная карьера

2020: Голос Великобритании 
В 2020 году она была выбрана для выступления в Голосе Великобритании, под руководством Меган Трейнор. На слепых прослушиваниях она спела кавер-версию «Bruises», в итоге попав в топ 4 серии. В поединках она выиграет у Джордана Филипса. Она прошла в нокауты и вышла в финал с кавером «Nothing Breaks Like a Heart». В финале она заняла третье место.

2022: Конкурс песни «Евровидение» 
В январе 2022 года Брук была объявлена одной из шести финалистов, которые будут бороться за то, чтобы стать представителем Ирландии на Евровидении-2022. На национальном отборе Брук получила 78 % всех возможных баллов, набрав 12 баллов как от международного жюри, так и от зрителей, а также четыре от жюри в студии. Она выиграла у второго места на 4 балла.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся 31 марта
Родившиеся в 1999 году
Родившиеся в Ирландии
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Певцы и певицы Ирландии
Представители Ирландии на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2022»